Роџер Федерер је био бранилац титуле и успешно је одбранио титулу, победивши Лејтона Хјуита у финалу са 6:3, 6:2. То је била Федерерова једанаеста титула у сезони и тринаесто узастопно добијено финале, што је рекорд опен ере. 

Обилна киша на дан финала претила је да помери меч за понедељак, па су организатори одлучили да се одигра у два уместо у три добијена сета.

Гастон Гаудио је дебитовао на турниру.

Носиоци

Жреб

Завршница

Групе

Црвена група 

</center>

Плава група 

</center>

Референце

Спољашње везе 

  
 Жреб
 Резултати

Тенис мастерс куп 2004.